Čivitela ima više značenja:
 Čivitela (Kazerta)
 Čivitela (Mačerata)
 Čivitela (Peruđa)
 Peskorokijano
 Čivitela (Rim)
 Čivitela Alfedena
 Civitella Benazzone
 Civitella Cesi
 Čivitela d'Aljano
 Čivitela del Lago
 Čivitela del Tronto
 Čivitela di Romanja
 Čivitela in Val di Kjana
 Civitella Licinio
 Čivitela Maritima
 Čivitela Meser Raimondo
 Čivitela Roveto
 Čivitela San Paolo